

Patronyme 
Bartholdi est le patronyme des personnes suivantes :
 Frédéric Auguste Bartholdi, né à Colmar le  et mort à Paris le , sculpteur et peintre français
 Georges-Charles Bartholdi ou Bartholdy (Georg Karl Barthold en allemand), chimiste et pharmacien, né à Oberbronn le  et mort à Munster (Haut-Rhin) le , professeur d’histoire naturelle à Colmar, maire de Munster 1818–1830

Homonymie